Yves Gibeau (1916-1994) est un écrivain français.
Marie Gibeau (1950-2002) est une administratrice et femme politique québécoise.
Patronyme français
Patronyme québécois